Wittenstein steht für:

 Wittenstein SE, deutscher Hersteller von Antriebssystemen
 Wittenstein (Ennepetal), Ortslage von Ennepetal
 Wittenstein (Breckerfeld), Ortslage von Breckerfeld

Wittenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Wittenstein (1876–1968), deutscher Maler
 Jürgen Wittenstein (1919–2015), deutsch-amerikanischer Arzt und Widerstandskämpfer
 Manfred Wittenstein (* 1942), deutscher Unternehmer und ehemaliger Präsident des VDMA
 Oscar Wittenstein (1880–1918), deutscher Unternehmer, Pilot und Kunstsammler